Nositelky jména Marie Aragonská:
 Marie Aragonská (1248–1267) – jeptiška
 dcera aragonského krále Jakuba I.
 Marie Aragonská (1299–1316) – aragonská infantka
 dcera aragonského krále Jakuba II. a manželka kastilského infanta Petra Kastilského
 Marie Aragonská (1396–1445)
 dcera aragonského krále Ferdinanda I. a první manželka kastilského krále Jana II.
 Marie Aragonská (1482–1517)
 dcera Katolických Veličenstev a druhá manželka portugalského krále Manuela I. Šťastného